Qohord kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qohord-e Pā'īn, ort, Hamadan, 
 Qohord-e Bālā, ort, Hamadan, 

Robotskapade Iranförgreningar